Instituto do Cinema e Audiovisual, instituição pública portuguesa sujeita à tutela do Ministério da Cultura.
 Institut catholique d'arts et métiers, escola de engenharia.

Desambiguações de siglas